Grande – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn;
 osoby o nazwisku Grande:
 Ariana Grande (ur. 1993) – amerykańska wokalistka,
 Jan Grande (ujednoznacznienie),
 Sandro Grande (ur. 1977) – kanadyjski piłkarz;

Zobacz też 

 Grand